Петер Хансен:
 Хансен, Петер (род. 1941) — заместитель Генерального секретаря ООН.
 Хансен, Петер (1896—1967) — бригаденфюрер СС и генерал-майор войск СС.
 Хансен, Петер (1868—1928) — датский художник-реалист.
 Хансен, Петер (1840—1905) — датский журналист и театральный критик.
См. также
 Хансен, Питер (1921—2017) — американский актёр.